È uno dei fondatori di Cochrane Collaboration e autore di numerose revisioni sistematiche di studi clinici pubblicati dalla Cochrane Library. La sua iscrizione a Cochrane Collaboration è stata annullata dal Governing Board of Trustees il 25 settembre 2018.

Oltre 70 pubblicazioni di Gøtzsche sono state pubblicate nelle riviste mediche più importanti (The Lancet, BMJ, JAMA, Annals of Internal Medicine e New England Journal of Medicine).

Biografia 
Dopo il college, Gøtzsche ha studiato all'università e si è laureato in scienze biologiche e chimiche nel 1974.

Ha lavorato come insegnante per un breve periodo. Nel 1975, ha iniziato a lavorare nell'industria farmaceutica come rappresentante di vendita per Astra AB; pochi mesi dopo è diventato il product manager dell'azienda.

Nel 1977, Gøtzsche ottenne un lavoro presso Astra-Syntex e divenne responsabile della conduzione di studi clinici. Mentre lavorava ad Astra-Syntex, iniziò a studiare medicina e si laureò in medicina nel 1984.

Ha lavorato in diversi ospedali a Copenaghen nel 1984-1995. Insieme a Sir Iain Chalmers e circa 80 scienziati, ha fondato la Cochrane Collaboration nel 1993. Nello stesso anno, Gøtzsche aprì il Centro Nordic Cochrane.

Nel 2010, Gøtzsche è stato insignito del titolo di professore all'Università di Copenaghen per lo sviluppo di studi clinici e la loro analisi.

Nel 2017 è stato eletto nel consiglio direttivo della Cochrane Collaboration.

Espulsione dalla Cochrane Collaboration 
Nella riunione annuale del consiglio di Edimburgo a settembre 2018, Gøtzsche è stato espulso dal consiglio direttivo della Cochrane Collaboration e la sua partecipazione è stata revocata, con 6 voti favorevoli e 5 contrari; si ritiene che la causa ultima possa essere stata una pesante critica fatta da Gøtzsche ed il Nordic Cochrane Center, che accusava di superficialità e incompletezza la meta-analisi sul vaccino anti-HPV fatta dalla Cochrane, che avrebbe trascurato eventi avversi e preoccupazioni sulla sicurezza.

Il Consiglio ha annunciato la decisione il 26 settembre a causa di “esempi continui e persistenti di comportamenti interferenti e inappropriati... che si sono verificati negli anni, minando la nostra cultura organizzativa e danneggiando il lavoro della nostra organizzazione di beneficenza, della nostra reputazione e dei nostri dipendenti".

Gøtzsche, critico nelle sue valutazioni sui monopoli farmaceutici e sul loro impatto sull'industria medica, ha espresso preoccupazione per la "cultura autoritaria in crescita e l'imposizione di un modello commerciale" nella Cochrane Collaboration, che "minaccia gli obiettivi scientifici, morali e sociali dell'organizzazione".

Gerd Antes della Cochrane tedesca, ha valutato la situazione come una "crisi della governance" chiedendo un "rigoroso orientamento agli obiettivi e ai principi fondamentali della Cochrane", indicando come fondamentali "rigore scientifico, conoscenza con bias minimi, massima fiducia, e protezione coerente dall'influenza sulle prove guidata da interessi".

Pubblicazioni e revisioni sistematiche 
Nei suoi lavori di ricerca, Gøtzsche ha rilevato che il placebo ha un effetto sorprendentemente debole, che molte meta-analisi contengono errori nell'estrazione dei dati; ha criticato, insieme ai suoi coautori, alcuni metodi di ricerca e l'interpretazione dei risultati, ad esempio nelle meta-analisi dei placebo.

Gøtzsche ha analizzato le meta-analisi e l'indipendenza editoriale delle riviste cliniche; ha scritto del problema del "ghostwriting medico", incompatibile con l'etica del lavoro scientifico. Ha anche condannato l'uso diffuso degli inibitori selettivi del reuptake della serotonina.

Nel 2013, Gøtzsche ha pubblicato il libro "Deadly Medicines and Organized Crime: How Big Pharma Has Corrupted Healthcare" (“Medicine letali e crimine organizzato. Come le grandi aziende farmaceutiche hanno corrotto il sistema sanitario”): il libro documenta le attività delle principali società farmaceutiche che includono corruzione, frode, concussione e omissione di dati per commercializzare i loro prodotti; mostra come, sebbene tutti i farmaci abbiano effetti collaterali, non tutti diano benefici e che l'afflusso di denaro da parte dei farmaci riduce la regolamentazione, l'istruzione e l'integrità scientifica. Infine fa proposte su come migliorare la situazione. Il libro ha vinto il Medical Book Awards della BMA nell'anno 2014, categoria Basis of Medicine.

Critica dello screening mammografico 

Gøtzsche ha criticato duramente l'utilizzo della mammografia come screening per il carcinoma mammario, sostenendo che non abbia fondamento.

La sua visione critica si basa su una sua revisione sistematica degli studi sullo screening mammografico, che è stata pubblicata sulla rivista medica The Lancet nel 2000. A causa di irregolarità nella randomizzazione, egli dichiarava nulli 6 studi clinici su 8.

Nel 2006, un articolo di Gøtzsche sullo screening mammografico è stato pubblicato online sull'European Journal of Cancer prima della stampa. La rivista ha successivamente rimosso questo studio dal suo sito senza un ritiro formale formale dell'articolo. L'articolo è stato successivamente pubblicato dalla rivista Danish Medical Bulletin con una breve nota editoriale, e Gøtzsche e i suoi coautori hanno riferito che la rimozione dell'articolo dal sito web della rivista non era stata concordata.

Critica delle revisioni sistematiche del vaccino contro il papillomavirus umano 
Su richiesta delle autorità mediche danesi, l'Agenzia europea per i medicinali ha analizzato i dati sull'uso dei vaccini contro il papilloma umano e le rare complicanze come la sindrome da dolore regionale complesso (CRPS) e la sindrome da tachicardia posturale ortostatica nelle donne. (sindrome da tachicardia ortostatica posturale, POTS). Il rapporto dell'Agenzia europea per i medicinali è stato pubblicato nel novembre 2015 con la conclusione che non vi era alcuna associazione tra la somministrazione di vaccini e queste complicanze. La dottoressa danese Louise Brinth ha pubblicato uno studio epidemiologico sulla tachicardia posturale ortostatica con critiche dettagliate su un rapporto dell'Agenzia europea per i medicinali. Gøtzsche ha sostenuto Brint e ha inviato una denuncia formale all'Agenzia europea per i medicinali, criticando la relazione del maggio 2018.
Gøtzsche e altri hanno anche riscontrato gravi carenze nella revisione sistematica Cochrane del 2018 dei vaccini contro il papillomavirus umano.

Critiche sistemiche ai farmaci usati in psichiatria 
Nel suo libro del 2015, Deadly Psychiatry and Corporate Denial, Gøtzsche critica fortemente le droghe psicotrope dal punto di vista della medicina basata sull'evidenza. Sulla base di un'ampia rassegna di studi pubblicati, conclude che questi farmaci sono inefficaci, ma estremamente pericolosi, e che il 98 percento di coloro che attualmente li ricevono con disturbi mentali possono effettivamente farne a meno. Secondo Gøtzsche, solo pochi pazienti richiedono tranquillanti antipsicotici e benzodiazepinici, che vengono prescritti per un breve periodo durante l'esacerbazione e cancellati gradualmente per evitare l'interruzione del farmaco. Gøtzsche invita i ministeri nazionali della salute a rivedere radicalmente le linee guida cliniche nazionali per la psichiatria e le cliniche aperte ovunque in cui i pazienti che per anni hanno assunto antidepressivi, stimolanti e antipsicotici per anni potrebbero tranquillamente smettere di prenderli per evitare i sintomi di astinenza.

Esagerazione delle prestazioni e occultamento delle morti 
Gøtzsche indica che gli studi clinici randomizzati sui farmaci psicotropi non ci hanno permesso di valutare i benefici e i danni di questi farmaci. Molti di loro sono errati perché includevano pazienti che stavano già assumendo un altro farmaco psicotropico. Nei pazienti che, dopo l'interruzione di un altro farmaco, rientrano nel gruppo placebo, inizia la "rottura" e spesso manifestano sintomi di astinenza. Tale schema di sperimentazione clinica esagera gli effetti del nuovo farmaco e aumenta la probabilità di complicanze nel gruppo placebo. Ad esempio, negli studi sui farmaci antipsicotici, i pazienti con schizofrenia del gruppo placebo si sono suicidati a causa della sindrome da astinenza.

Un altro grosso problema è, come scrive Gøtzsche, nascondere le morti in processi finanziati da monopoli farmaceutici. Sulla base di una revisione sistematica della Food and Drug Administration (FDA), Gøtzsche ha calcolato che il numero effettivo di suicidi tra i pazienti antidepressivi è 10 volte superiore al rapporto ufficiale della FDA.

In particolare, Gøtzsche ha contato 14 suicidi per 9956 persone che hanno assunto fluoxetina o paroxetina. Allo stesso tempo, la FDA ha riportato solo cinque suicidi per 52.960 persone. La differenza è spiegata dal fatto che la FDA ha escluso dalla sua analisi tutti i suicidi durante la sindrome da astinenza, quando i pazienti hanno smesso di assumere antidepressivi e sono trascorse più di 24 ore dal momento in cui hanno smesso di prenderli.

Aumento della mortalità nei farmaci psicotropi 
Gøtzsche ha analizzato una revisione sistematica degli studi controllati con placebo di antipsicotici in pazienti con demenza senile, poiché è improbabile che siano stati sottoposti a antipsicotici prima della randomizzazione. Il rischio assoluto di mortalità totale è aumentato dell'1% - in altre parole, l'uso di antipsicotici porta a un decesso aggiuntivo ogni cento trattati.

Gøtzsche sottolinea inoltre che in uno studio di coorte attentamente studiato sulle benzodiazepine in pazienti di età superiore a 55 anni, le benzodiazepine hanno raddoppiato il rischio di mortalità generale. Come l'uso di antipsicotici, l'uso di benzodiazepine negli studi ha portato a un decesso aggiuntivo all'anno per ogni cento pazienti.

Utilizzando statistiche sulla dimissione di farmaci psicotropi in Danimarca e utilizzando il rischio assoluto di aumento della morte (1% per antipsicotici, 1% per tranquillanti benzodiazepinici, 2% per antidepressivi), Gøtzsche ha calcolato che questi tre gruppi causano 3.693 morti in Danimarca all'anno. Ha raccontato queste cifre per la popolazione degli Stati Uniti e dell'Unione Europea e nel maggio 2015 ha fatto una dichiarazione sensazionale durante un dibattito aperto al London Institute of Psychiatry (Institute of Psychiatry, Psychology and Neuroscience) secondo cui i farmaci psicotropi sono responsabili, secondo i più modesti si stima che 539.000 morti all'anno.

La dubbia efficacia dei farmaci psicotropi 
Gøtzsche afferma che gli studi clinici in doppio cieco sono inaffidabili, non solo a causa della rottura a causa di un disegno di studio inizialmente distorto, ma anche perché non erano veramente ciechi. Si riferisce alla revisione sistematica della Cochrane Collaboration di studi clinici sugli antidepressivi triciclici in cui l'atropina è stata aggiunta al placebo in modo che pazienti e ricercatori non potessero indovinare dagli effetti collaterali che facevano parte di quale gruppo. Questa revisione sistematica non ha riscontrato alcuna differenza clinica significativa tra antidepressivi e placebo, che ha causato secchezza delle fauci.

Gøtzsche ha scoperto in una revisione sistematica degli studi sugli antidepressivi di fluoxetina e venlafaxina che l'effetto clinico, valutato su scala Hamilton, nel gruppo placebo era solo pochi giorni indietro rispetto all'effetto clinico nel gruppo antidepressivo. Götszche ironizza sul fatto che se i medici fossero pazienti e aspettassero un paio di giorni, otterrebbero il risultato clinico desiderato nel gruppo placebo. In sostanza, secondo Götsche, qui si osserva l'effetto non di un placebo, ma del decorso naturale della depressione, quando si verifica una remissione spontanea.

Gøtzsche cita dati sugli antipsicotici nel trattamento della schizofrenia. Sottolinea che nei nuovi rapporti sui test antipsicotici della FDA, l'efficacia misurata sulla scala della sintomatologia positiva e negativa PANSS è 6 e che è ben al di sotto dell'effetto clinico minimo di 15 sulla scala PANSS.

Gøtzsche critica anche gli stimolanti (anfetamine, metilfenidato, atomoxetina) usati in bambini e adolescenti con il cosiddetto disturbo da deficit di attenzione e iperattività, che non viene discusso se si tratti di una malattia mentale o di un comportamento normale nell'infanzia. Gøtzsche sottolinea che gli effetti positivi estremamente dubbi degli stimolanti si sovrappongono a comprovate gravi complicanze ed effetti collaterali. Ricorda che i test di laboratorio sugli animali dimostrano l'effetto dannoso diretto degli stimolanti sulle strutture cerebrali.

Note

Collegamenti esterni 
 Peter C. Gøtzsche  , sito ufficiale